Кратер Геркулес () — хорошо заметный ударный кратер в северной части видимой стороны Луны, находящийся на юго-востоке от Моря Холода и на востоке от кратера Атлас. Название присвоено Джованни Риччиоли в честь героя древнегреческой мифологии Геракла (лат. Hercules) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Кратер Геркулес вместе с кратером Атлас образует хорошо заметную пару в северо-восточном квадранте Луны. Образование кратера относится к эратосфенскому периоду.

Описание кратера 

Кратер находится в гористой местности. На востоке от него раполагается кратер Атлас; на юго-востоке кратеры Эрстед, Цефей и Франклин; на юге кратер Уильямс. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 68,32 км, глубина — 2,32 км.

Внутренний склон кратера террасовидный, внешний вал сравнительно невелик. Дно чаши кратера заполнено базальтовой лавой и имеет несколько участков с низким альбедо, центральный пик затоплен, над поверхностью лавы выступает лишь небольшой холм. Состав центрального холма — габбро-норито-троктолитовый анортозит с содержанием плагиоклаза 85-90 % (GNTA1). На юге от центрального пика находится хорошо заметный сателлитный кратер Геркулес G. Южная часть вала кратера нарушена сателлитным кратером Геркулес E. Северная часть внутреннего склона вала имеет следы обрушения. Вал кратера имеет высоту около 3350 м над дном чаши, над окружающей местностью 1280 м, объем кратера составляет приблизительно 4200 км³..

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Геркулес А в 1982 г переименован в кратер Келдыш.

 Сателлитный кратер Геркулес Е имеет эллиптическую форму, дно его чаши треугольной формы. Необычная морфология кратера может объясняться низким углом импакта.

 Сателлитные кратеры Геркулес D,E,G включены в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

 Сателлитные кратеры Геркулес С,D,G включены в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 
 Снимки с борта Аполлона-13, Аполлона-16
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны